1.HMNL 1998./99. je bila osma sezona najvišeg ranga hrvatskog malonogometnog prvenstva. Sudjelovalo je 14 momčadi, a prvenstvo je prvi put osvojila momčad Pepsi-Glama iz Zagreba.

Modus natjecanja  
14 momčadi je igralo dvokružno prvenstvo (26 kola i utakmice po momčadi).

Ljestvica

Izvori 
 rezultati i ljestvica prvenstva, futsalplanet.com

Poveznice 
 2. HMNL 1998./99.

1998./99.